Lejops willingii är en tvåvingeart som först beskrevs av Smith 1912.  Lejops willingii ingår i släktet sävblomflugor, och familjen blomflugor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sävblomflugor
willingii